

Animation socio-culturelle 
 Colonie de vacances, hébergement et programme de loisirs destiné à des groupes d'enfants.
 Colonie de vacances Sainte-Jeanne d'Arc, établie en 1926 à Montréal au Québec et destinée aux jeunes filles.
 Colonie de vacances des Grèves, établie en 1912 au Québec.
 Liste de colonies de vacances

Chanson 
 Les Jolies Colonies de vacances, chanson de Pierre Perret (1966).

Cinéma 
 Les Joyeuses Colonies de vacances, film de Michel Gérard (1979).

Télévision 
 Les Jolies Colonies de vacances (Les Simpson), ou Le Camp de Krusty (Québec),  épisode de la saison 4 de la série télévisée d'animation Les Simpson (1992).

Voir aussi